Welcome to the Traphouse — мікстейп репера Young Buck, гостом якого став DJ Drama. Це другий з трьох мікстейпів, виданих для реклами його майбутнього другого студійного альбому Buck the World. Має бронзовий статус на DatPiff (за критеріями сайту), його безплатно завантажили понад 25 тис. разів.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Young Buck